Arabeschi – raccolta di racconti di Nikolaj Vasil'evič Gogol'
 Arabeschi sul tema Pirosmani – cortometraggio documentario del 1985 diretto da Sergei Parajanov

Pagine correlate 
 Arabesco